Rothziegel ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Rothziegel (1894–1979), österreichische Kunsthandwerkerin und Textilkünstlerin
 Emmy Rothziegel (1897–1972), österreichische Kunsthandwerkerin und Malerin
 Leo Rothziegel (1892–1919), österreichischer Schriftsetzer, Soldat und Anarchosyndikalist